Brushy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Hill (Connecticut)
 Brushy Hill (Kalifornien)
 Brushy Hill (Maine)
 Brushy Hill (Massachusetts)
 Brushy Hill (Oklahoma)
 Brushy Hill (Oregon)
 Brushy Hill (Virginia)
 Brushy Hill (West Virginia)

Siehe auch:
 Bushy Hill